Wilhelm von Montferrat ist der Name folgender Herrscher:

* Wilhelm von Montferrat (Jaffa und Askalon) (1135/1145–1177), Graf von Jaffa und Askalon
 Wilhelm V. (Montferrat) (vor 1136–1191), Markgraf von Montferrat
 Wilhelm VI. (Montferrat) († 1225), Markgraf von Montferrat
 Wilhelm VII. (Montferrat) († 1292), Markgraf von Montferrat
 Wilhelm XI. (Montferrat) (1486–1518), Markgraf von Montferrat